Малишевский — фамилия. Известные носители:

 Малишевский, Аркадий Николаевич (1886—1921) — большевик, первый председатель исполкома Орского Совета.
 Малишевский, Витольд Осипович (1873—1939) — польский и российский композитор и музыкальный педагог.
 Малишевский, Евгений Иеронимович (1924—2005) — учёный и конструктор в области создания морской артиллерийской техники.
 Малишевский, Надир Михайлович (1918—1977) — советский актёр театра и кино.
 Малишевский, Сергей Надирович (1950—2000) — советский и российский киноактёр, актёр дубляжа.
 Малишевский, Пётр (род. 1960) — активист польской «Солидарности», инициатор августовской забастовки 1980 на Гданьской судоверфи.
 Малишевский, Юзеф (1892–1972) – польский актёр.